Любно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любно — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Любно — деревня в Марёвском районе Новгородской области.

Словения 
 Любно — деревня в Словении.